Szlak Martyrologii (powiat jaworski)
 Szlak Martyrologii (powiat wałbrzyski)